Fenton Township (Iowa)
Fenton Township (Illinois)